Гражданцево — село в Северном районе Новосибирской области России. Административный центр Гражданцевского сельсовета.

География 
Расположено в 12 км от районного центра Северное ниже по течению реки Тартас. По территории села протекает река Тартас.

История 
Основано в 1896 г. В 1928 г. деревня Нижне-Назарово состояла из 131 хозяйства, основное население — русские. В административном отношении являлась центром Нижне-Назаровского сельсовета Ново-Троицкого района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Сельское хозяйство 
На территории села расположен один сельскохозяйственный производственный кооператив — СПК Гражданцевское. В сельском хозяйстве занято приблизительно 17 % всех работающих. Основная специализация сельскохозяйственного предприятия — производство мяса, молока и зерна.

Примечания 

Населённые пункты Северного района (Новосибирская область)